

Patronyme 

 Julie Daraîche (1938-2022), chanteuse québécoise de style country ;
 Paul Daraîche (1947-), chanteur québécois de style country, frère de Julie.